Гагаузкият език е разпространен език в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 23 765 души, което прави 0.04 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г.

Одеска област 

Численост и дял на населението с роден език – гагаузки в Одеска област, според преброяването на населението през 2001 г. (по райони и градове с областно значение):

Източници 

Украйна
Езици в Украйна